adler est un mot allemand qui désigne aigle. Il est à la fois le nom de famille de nombreuses personnes et un oiseau emblématique (en particulier en héraldique, numismatique, etc.) présent sur de nombreux blasons, dont les actuelles armoiries de l'Allemagne et aussi sur les drapeaux de l'Autriche et de l'Allemagne.

Patronyme 

 Adolph Peter Adler (1812-1869), théologien et philosophe danois ;
 Agnes Adler (1865-1935), pianiste danoise ;
 Alexandre Adler (1950-), historien et journaliste français ;
  ;
 Allen Adler (1916-1964), auteur américain de science-fiction ;
 Allison Adler (1967-), productrice et scénariste américaine ;
 Brigitte Adler (1944-2004), femme politique allemande ;
 Buddy Adler (1909-1960), producteur de cinéma américain ;
 Carl Fredrik Adler (1720-1761), naturaliste suédois ;
 Celia Adler (1889-1979), actrice américaine ;
 Charles Adler (1957-), acteur américain ;
 Chris Adler (1972-), musicien américain ;
 Daniel Adler (1958-), skipper brésilien ;
 Dankmar Adler (1844-1900), architecte américain d'origine allemande ;
 David Adler (1882-1949), architecte américain ;
 Egon Adler (1937-2015), coureur cycliste allemand ;
 Elkan Nathan Adler (1861-1946), écrivain et collectionneur britannique ;
  ;
  ;
 Guido Adler (1855-1941), musicologue autrichien ;
 Hanna Adler (1859-1947), première femme licenciée de physique au Danemark, fondatrice de la première école mixte du Danemark ;
 Hans Günther Adler (1910-1988), écrivain tchèque survivant de la Shoah et auteur du roman Un voyage ;
  ;
 Irving Adler (1913-2012), mathématicien et écrivain américain ;
 Jacob Pavlovitch Adler (1855-1926), acteur du théâtre Yiddish d'Odessa, puis de Londres et de New York ;
 James Adler (1950-), compositeur et pianiste américain ;
 Jankel Adler (1895-1949), peintre et graveur d’origine polonaise ;
 Jay Adler (1896-1978), acteur américain ;
 Jean Adler (1899-1942), peintre et sculpteur français ;
 Jens Adler (1965-), footballeur allemand ;
 Jerry Adler (1929-), acteur américain ;
 Jill Adler (née en 1951), mathématicienne sud-africaine ;
 Joanna Adler (1964-), actrice américaine ;
 Joe Adler (1993-), acteur américain ;
 John Adler (1959-2011), homme politique américain ;
 Jules Adler (1865-1952), peintre académique français ;
 Julia Rebekka Adler (1978-), musicienne allemande ;
 Julius Adler (1882-1934), avocat allemand, victime du nazisme ;
 Julius Adler (1894-1945), homme politique allemand membre du Parti communiste d'Allemagne ; 
 Karl-Heinz Adler (1927-Dresde), peintre et sculpteur allemand ;
 Larry Adler (1914-2001), musicien américain ;
 Laure Adler (1950-), historienne, journaliste et auteure française ;
 Lou Adler (1933-), producteur américain de musique ;
 Luther Adler (1903-1984), acteur américain ;
 Margarete Adler (1896-1990), nageuse et plongeuse autrichienne ;
Margot Adler (1946 – 2014), journaliste et autrice américaine ;
 Maria Adler (1992-), handballeuse suédoise ;
  ;
  ;
 Maximilian Adler (1884-1944), philologue tchèque, victime du nazisme ;
 Mortimer Adler (1902-2001), philosophe américain ;
 Nathan Adler (1741-1800), rabbin allemand, fondateur d'une yechiva ;
 Nathan Adler, un des avatars de David Bowie ;
 Nathan Marcus Adler (1803-1890), rabbin germano-britannique ;
 Nicky Adler (1985-), footballeur allemand ;
 Patrick Adler (1958-), humoriste et imitateur français ;
 Philippe Adler (1937-2017), chroniqueur musical et un animateur de télévision français ;
 René Adler (1985-), footballeur allemand ;
  ;
  ;
 Rose Adler (1890-1959), décoratrice française ;
 Salomon Adler (1630-1709), peintre baroque allemand ;
 Samuel Adler (1928-), compositeur et chef d'orchestre américain d'origine allemande ;
 Sarah Adler (1978-), actrice française ;
 Stella Adler (1901-1992), actrice américaine ;
 Stephen Adler (1939-), physicien américain ;
 Steven Adler (1965-), musicien américain ;
Valentine Adler (1898-1942), écrivaine autrichienne ;
 Victor Adler (1852-1918), médecin et homme politique autrichien ;
 Vincent Adler (1826-1871), pianiste et compositeur hongrois ;
 Warren Adler (1927-2019), écrivain américain ;

personnages de fiction
 Irène Adler, personnage de l'univers de Sherlock Holmes ;
 Irène Adler, alias Destinée, personnage de l'univers Marvel ;
 Nathan Adler, un personnage créé et interprété par David Bowie.

Toponyme 

 Adler, localité russe du kraï de Krasnodar ;
 Adler, localité de l'Alabama ;
 Aéroport international d'Adler-Sotchi, en Russie ;
 Township d'Adler, township dans le comté de Nelson dans le Dakota du Nord.

Autres 
 Adler, série de bande dessinée de Sterne
 Adler, maison de joaillerie créée en 1886 par Jacques Adler
 Adler, une des premières locomotives allemandes
 Adler Werke AG, entreprise allemande
 Der Adler (L'Aigle), revue de propagande allemande de la Seconde Guerre mondiale

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain
Patronyme juif